Jan Paweł II –  moneta kolekcjonerska o nominale 10 000 złotych, wybita w złocie, w dwóch wariantach stemplem lustrzanym i zwykłym, z datą 1989, wyemitowana przez Narodowy Bank Polski. Ze względu na ówczesną interpretację przepisów prawa bankowego i ustawy o statucie NBP, polegającą na rozróżnieniu monet obiegowych przeznaczonych do obiegu pieniężnego i monet okolicznościowych przeznaczonych do obrotu kolekcjonerskiego, moneta, jako kolekcjonerska, nie została wprowadzona do obiegu. Z tego powodu nie może być również mowy o wycofaniu z obiegu.

Awers 
W centralnym punkcie umieszczono godło – orła bez korony, po bokach orła rok 19 89, dookoła napis „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA”, na dole napis „ZŁ 10000 ZŁ”, a pod łapą orła znak mennicy w Warszawie.

Rewers 
Na tej stronie monety znajduje się Jan Paweł II w piusce, w półprofilu, na tle kratki, z lewej strony napis „JAN PAWEŁ II”, z prawej strony, nad ramieniem, monogram projektantki.

Nakład 
Monetę bito w Mennicy Państwowej, stemplem lustrzanym, w złocie próby 999, w dwóch wariantach stempla – lustrzanym i zwykłym, na krążku o średnicy 32 mm, masie 31,1 grama, z rantem gładkim, wg projektów: St.Wątróbska-Frindt (awers), E.Tyc-Karpińska (rewers), w nakładzie:

Opis 
Rewers jest jednym z siedmiu z Janem Pawłem II, które znalazły się na monetach okresu PRL.

Powiązane monety 
Istnieją inne monety z 1989 roku, bite przez mennicę w Warszawie, z tym samym wzorem rewersu:

Wersje próbne 
Istnieje wersja tej monety należąca do serii próbnej w niklu z wypukłym napisem PRÓBA, wybita w nakładzie 500 sztuk. Jest to ta sama moneta próbna co dla typu wybitego w srebrze.

Zobacz też 
 Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 1000 złotych 1989)
 Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 2000 złotych 1989)
 Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 5000 złotych 1989)
 Jan Paweł II na tle kratki Ag (moneta kolekcjonerska 10 000 złotych 1989)
 Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 200 000 złotych 1989)

Przypisy 

1989
1989
1989 10000
Jan Paweł II (moneta kolekcjonerska 10000 złotych 1989)